La Panthère rose est un personnage de fiction créé par Friz Freleng et apparu pour la première fois en 1963.

Cinéma 
 La Panthère rose est une série de onze films réalisés entre 1963 et 2009, dont 9 portent le nom de la Panthère rose :

 La Panthère rose est une comédie policière américaine coécrite et réalisée par Blake Edwards, sortie en 1963.
 Le Retour de la Panthère rose est un film américano-britannique réalisé par Blake Edwards et sorti en 1975.
 Quand la Panthère rose s'emmêle est un film américano-britannique réalisé par Blake Edwards, sorti en 1976.
 La Malédiction de la Panthère rose est un film américano-britannique réalisé par Blake Edwards, sorti en 1978.
 À la recherche de la Panthère rose est un film américano-britannique réalisé par Blake Edwards, sorti en 1982.
 L'Héritier de la Panthère rose est un film américano-britannique réalisé par Blake Edwards, sorti en 1983.
 Le Fils de la Panthère rose est un film italo-américain réalisé par Blake Edwards et sorti en 1993.
 La Panthère rose est un film américain de Shawn Levy sorti en 2006, reboot du film du même nom sorti en 1963.
 La Panthère rose 2 est un film américain réalisé par Harald Zwart et sorti en 2009.

Musique 
 La Panthère rose est un thème musical de jazz utilisé dans les films et dessins animés La Panthère rose.

Télévision 
 La Panthère rose est une série télévisée d'animation américaine.
 La Panthère rose est une série télévisée d'animation américaine diffusée aux États-Unis de 1993 à 1996.
 La Panthère rose et ses amis est une série télévisée d'animation américaine en 26 épisodes créée en 2010.

Littérature 
 La Sexualité de la Panthère rose est le troisième roman, inédit en français, de l’écrivain colombien Efraim Medina Reyes (2004).

Divers 
'Panthère Rose' est le nom d'un cultivar de rosier obtenu en 1981;
 Les Panthères roses est une association d'activistes gays et lesbiennes.